Поньжевая — река в России, протекает по Парабельскому району Томской области. Устье реки находится в 77 км от устья реки Берёзовки по правому берегу. Длина реки составляет 11 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кеть, речной подбассейн реки — бассейн притоков (Верхней) Оби от Чулыма до Кети. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 13010600112115200028211.

Примечания

Ссылки 
 

Притоки Берёзовки (приток Пайдугины)
Реки Парабельского района